Dermomurex är ett släkte av snäckor. Dermomurex ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Purpursnäckor
Dermomurex